Cardo de borrico puede referirse a:

 un nombre común de la planta Cynara humilis; o
 un nombre común de la planta Silybum marianum.